John Harding Lucas II (n. 1953), cestista statunitense
 John Harding Lucas III (n. 1982),  cestista statunitense
 John Randolph Lucas (1929-2020), filosofo britannico
 John Porter Lucas (1890-1949), generale statunitense